Winter Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Winter Park (Colorado)
 Winter Park (Florida)

Winter Park steht für:
 Winter Park Resort, Skigebiet um Winter Park, Colorado
 Winter Park Company, Betreibergesellschaft des Winter Park Resort